Assigny kan avse:

 Assigny, Seine-Maritime – fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Assigny, Cher – fransk kommun i departementet Cher